Бруно Жункейра (; родился 4 ноября 1976 года в Белу-Оризонти, Бразилия) — бразильский автогонщик.
 3-кратный вице-чемпион серии CART (2002-04).
 Победитель МЧ Ф3000 2000 года.

Общая информация 
Бруно женат. У него и его жены Лусианы есть двое сыновей — Энцо и Фелипе.

Спортивная карьера

Первые годы 
Бруно начал свою карьеру с картинга: в начале 1990-х он проводит несколько успешных лет в подобных соревнованиях, добившись нескольких подиумов на крупных региональных соревнованиях. Затем бразилец переходит в Южноамериканский чемпионат Ф3, где c первых же гонок оказывается весьма конкурентоспособен, а в 1997 году он, 9 раз стартовав с поула и победив 6 раз в 12 гонках, становится победителем этого чемпионата.

В 1998 году начинается выездной этап карьеры Жункейры: при поддержке нефтяной компании Petrobras он перебирается в Европу, заключая контракт с одной из команд Международной Ф3000, а вскоре также становится тест-пилотом в команде Williams F1. В межсезонье-1999/2000 нефтяники пытаются продвинуть его на место боевого пилота команды, после того как Уильямс разрывает контракт с непроявившим себя в должной мере Алессандро Дзанарди, но, в итоге, место достаётся Дженсону Баттону. Бруно же на третий год остаётся в Ф3000, где завоёвывает титул чемпиона (в равной борьбе по ходу всего сезона бразилец на три очка опережает француза Николя Минасяна).

Титул не принёс новых предложений из команд Формулы-1 и в 2001 году Бруно и Николя переезжают за океан — в команду Chip Ganassi Racing серии CART, заняв в ней место Хуана Пабло Монтойи и Джимми Вассера (колумбиец при этом переходит во всё тот же Williams F1).

2001-02 
Первый сезон в серии оказался весьма непростым: француз и бразилец показывали весьма посредственные результаты на фоне предшественников. Бруно периодически показывал неплохие результаты и даже выиграл поул на этапе в Назарете, Минасян же выступал несколько слабее и после этапа в Детройте, когда на его счету значилось лишь семь очков в шести гонках, покинул команду. Жункейре же дали доехать сезон: по итогам двух десятков гонок он занял 16-е место, одержал одну победу (на этапе в Элхарт-лейке) и лишь на три очка опередил сменившего Минасяна Мемо Гидли.

В 2002 году ситуация в чемпионате изменилась: подопечные Ганасси вернулись в число лидеров серии. Бруно благодаря стабильным результатам смог в итоге завоевать вице-чемпионский титул, опередив на семь очков Патрика Карпантье и на 16 — Дарио Франкитти. Ставшему чемпионом Кристиано да Матте Жункейра проиграл более семи десятков зачётных баллов. В этом году выигран первый поул на дорожной трассе и одержана первая победа в гонке на трассе овального типа.

В этот же период бразилец принимает участие в Indy 500. В 2001 году лучше удаётся гонка, где Бруно финиширует на пятом месте, в одном круге с лидером и вторым из четырёх пилотов Chip Ganassi Racing (впереди оказался лишь Джимми Вассер). В 2002 году же заметно лучше прошла квалификация: Жункейра был быстрейшим в Pole Day и начал гонку с первой позиции (в гонке бразилец продержался лишь 87 кругов и сошёл из-за отказавшей КПП).

2003-06 
В межсезонье-2002/03 Чип переводит свою команду в IRL IndyCar; Бруно же остаётся в серии CART, подписав контракт с командой Newman/Haas Racing. Как и год назад, бразилец весь сезон борется в группе лидеров, но вновь один из его соперников оказывается несколько стабильнее: Пол Трейси выигрывает на пять гонок больше, чем бразилец,и опережает его в общем зачёте на 27 баллов. В последних гонках Жункейра уже не столько борется за титул, сколько озабочен тем, чтобы удержать второе место в общем зачёте от атак Мишеля Журдена. Перед последней, в итоге отменённой из-за лесных пожаров, гонкой латиноамериканцев разделяло лишь четыре очка.

В 2004 году в серии начался золотой период Себастьена Бурде. Француз, за год до этого пришедший в чемпионата из Международной Ф3000, за сезон-2003 ознакомился со всеми особенностями серии и в этом году заметно прибавил на фоне конкурентов, выдвинувшись в единоличные фавориты серии. Всё, что удалось при этом Жункейре: это за счёт стабильных финишей не отпустить своего французского напарника по команде слишком далеко (на финише сезона их разделило 28 очков, при том, что третий пилот чемпионата проиграл Бруно 75 баллов).

В 2004 году Бруно после годичной паузы возвращается в Indy 500: бразилец квалифицируется на втором ряду, а в гонке занимает пятое место, пролидировав 16 кругов.

В 2005 году Бруно предпринимает было попытку, наконец, стать чемпионом серии: после двух этапов он возглавляет общий зачёт, но третьим соревнованием сезона оказывается Indy 500, где он попадает в неприятную аварию, обгоняя на круг Эй-Джей Фойта IV. Восстановление занимает остаток сезона.

В 2006-м году вернуться на прежний уровень не удаётся: Жункейре не удаётся не только бороться на равных у Бурде, но он даже не может стать лучшим из остальных, с трудом заняв в чемпионате пятое место.

2007-11 
В межсезонье с Бруно не продляют контракт и он вынужден уйти в Dale Coyne Racing. Недавний аутсайдер серии при Жункейре становится более конкурентоспособным: бразилец множество раз финиширует в Top10 и даже дважды отмечается на подиуме. По итогам сезона Бруно лишь десять баллов уступает сменившему его в Newman/Haas Racing Грэму Рэйхолу.

В межсезонье Champ Car и IRL IndyCar и бразилец вместе со своей командой переходят в объединённую серию. Год проходит в привыкании к новой технике и воспоминаниях о том, как настраивать машину под овальные трассы. По итогам сезона Бруно лишь 20-й в общем зачёте. В гонках он лишь дважды финиширует в Top10 (оба раза на дорожных трассах). Контракт с Дейлом Койном в межсезонье продлён не был.

В следующие годы Жункейра появлялся в серии лишь на время Indy 500. Трижды он квалифицировал машину в гонку, но дважды его команда предпочитала по финансовым соображениям заменять его на другого пилота перед стартом.

Прочие серии 
Покинув на регулярной основе гонки «чампкаров», бразилец не перестал регулярно участвовать в автоспортивных соревнованиях. Ещё будучи пилотом Champ Car, он пробовал свои силы в ALMS и A1 Grand Prix. В 2010 году он принял участие в бразильской серии гонок на грузовиках, через год гонялся в национальном сток-каровском чемпионате, а также подписал контракт регулярного боевого пилота с командой Rocketsports Racing всё той же ALMS, где и выступает до сих пор.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Гонки «чампкаров»

CART / ChampCar 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — гонка, где показан быстрейший круг.

IndyCar 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — гонка, где показан быстрейший круг.

Результаты в Indy 500

Сводная статистика

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 

Автогонщики Бразилии
Пилоты Южноамериканской Формулы-3
Пилоты Международной Формулы-3000
Чемпионы Международной Формулы-3000
Пилоты CART ChampCar
Пилоты IRL IndyCar
Пилоты Инди-500 из Бразилии
Пилоты А1 Гран-при
Пилоты Американской серии Ле-Ман